Ната́лья Ряза́нцева:
 Рязанцева, Наталья Борисовна (1938—2023) — советский и российский сценарист, кинодраматург, профессор ВГИКа, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Рязанцева, Наталья Владимировна (род. 1972) — российский патофизиолог, специалист в области молекулярной медицины, доктор медицинских наук, профессор.